Die Liste bekannter Personen, die wegen Hexerei hingerichtet wurden bezieht sich auf die Hexenverfolgungen während der frühen Neuzeit in Europa und Amerika. Sie schließt Opfer der Hexenverfolgung ein, die aufgrund der Verfolgung als Hexe zu Tode kamen, wobei auch bekannte frühere Beispiele Aufnahme finden.

Zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert wurden durch organisierte Hexenverfolgungen zahlreiche Menschen als vermeintliche Hexen hingerichtet. Ab 1420 drehten sich Hexenprozesse vorwiegend um Schadenzauber (maleficium), um das Konzept mit Hilfe übernatürlicher Kräfte anderen Schaden zuzufügen. Bis zum frühen 15. Jahrhundert wurde die Hexerei üblicherweise nicht mit dem Satan in Verbindung gebracht. Von da an nahmen sowohl organisierte Hexenverfolgungen zu, als auch einzelne individuelle Anklagen wegen Hexerei und Satanismus. Während des 15. Jahrhunderts wurden verschiedene Abhandlungen publiziert, die dazu beitrugen, das Stereotyp der Hexe zu etablieren, insbesondere die Verbindung zum Satan. Im 16. Jahrhundert nahm die Anzahl der Hexenverfolgungen zunächst nicht zu. Erst im 17. Jahrhundert stieg die Zahl der Hexenprozesse an.

Zu den Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit gehören unter anderen die deutschen Hexenprozesse in Bamberg, in Eichstätt, in Ellwangen, in Fulda, in Kurmainz, in Lemgo, in Groß Ullersdorf, in Wemding, in der Grafschaft Werdenfels, in Westfalen und in Würzburg. In Großbritannien gab es die Hexenprozesse von Pendle und die Hexenprozesse von North Berwick. In den Vereinigten Staaten fanden vor allem in Neu-England von 1648 bis 1663 Hexenprozesse statt, bei denen insgesamt ungefähr 80 Menschen der Hexerei angeklagt wurden.  Die Hexenprozesse von Salem folgten 1692–1693 und endeten in der Hinrichtung von 19 Menschen.

Die üblichen Methoden Hexen hinzurichten waren Hängen, Ertränken und Verbrennen. In Europa war der Scheiterhaufen häufig, da er als eine besonders qualvolle Art zu sterben betrachtet wurde. In Amerika wurde das Hängen bevorzugt.

In Europa und den amerikanischen Kolonien wurden zehntausende Menschen wegen Hexerei hingerichtet, wobei keine exakte Opferzahl genannt werden kann. Nach Kors und Peters schätzt die Wissenschaft heute die Zahl der Opfer der Hexenverfolgung auf bis zu 50.000. Gemäß Merriman, gibt es höhere Schätzungen. Levack multiplizierte die bekannten Anzahl europäischer Hexenprozesse mit der durchschnittlichen Rate der Hinrichtungen und erhielt eine Zahl von 60.000 hingerichteten Opfern. Barstow korrigierte Levacks Schätzung um die Zahl verlorener Aufzeichnungen (z. B. Zweiter Weltkrieg) und schätzt 100.000 Tote. Hutton argumentiert dagegen, dass dies in Levacks Schätzung bereits berücksichtigt sei.

Liste und Bilder von Personen, die wegen Hexerei hingerichtet wurden

Siehe auch 
 Liste von Hinrichtungen

Einzelnachweise 

!Bekannter Personen Die Wegen Hexerei Hingerichtet Wurden
Hexerei
Hexerei